Mandala steht für:
 Mandala, religiöses Schaubild im Hinduismus und Buddhismus
 Mandala (Film), koreanischer Spielfilm (1981)
 Mandala (Hörspielserie), deutsche Kinder-Hörspielserie
 Mandala (Lied), Song von Sally Oldfield (1980)
 Mandala (politisches Modell), historische politische Organisationsform in Südostasien
 Mandala Airlines, ehemalige indonesische Fluggesellschaft
 ein fiktives Land, siehe Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer #Mandala (China)
 Monthon, ehemalige Verwaltungseinheit in Thailand
 Puncak Mandala, indonesischer Berg